Апу́хтин — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Апухтин, Алексей Николаевич (1840—1893) — русский поэт, редактор, правовед, чиновник.

Б, В, Г, К 
 Апухтин, Борис Трифонович (1906—1975) — советский футболист, тренер.
 Апухтин, Владимир Александрович (1896—1975) — русский офицер, штабс-капитан, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Апухтин, Герман Николаевич (род. 1936) — советский футболист, игрок сборной СССР.
 Апухтин, Глеб Семёнович (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Апухтин, Константин Валерианович (1881—1945) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Н

П 
 Апухтин, Пётр Акимович (1900—1958) — советский учёный-кораблестроитель.

С 
 Апухтин, Сергей Александрович (1893—1969) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

 Апухтина, Нина Георгиевна (1949—2020) — советский и российский философ, доктор философских наук, профессор.

Топоним 
 Апухтин — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.